Гран-при Канады 1992 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на автодроме имени Жиля Вильнева, в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 14 июня 1992 года. На этом Гран-при команда Марч завоевала последние очки в Формуле-1.

Гонка 
Со старта первым ушёл Сенна, за ним Мэнселл, обогнавший на старте Патрезе, далее Бергер, Шумахер, Херберт и Брандл. Уже на первом круге Брандл обошёл Херберта в шпильке Казино. На 14 круге Мэнселл попытался обогнать Сенну в последней шикане, но вылетел с трассы. После вылета автомобиль развернуло и выбросило на главную прямую. Гонщик Уильямс выбыл из гонки. Вылетом Мэнселла воспользовался Бергер, который сумел обойти Патрезе. На 34 и 35 круге команда Лотус лишилась обеих машин, сначала из-за поломки сцепления сошёл шедший на 6 месте Херберт, а затем из-за коробки передач Хаккинен. Между 35 и 37 кругом из-за ошибки Шумахера Брандл сумел его обогнать. На 37 круге из-за проблем с электрикой Сенна выбыл из борьбы. В лидеры вышел Бергер. Следующим выбывшим оказался Патрезе - на 43 круге отказала коробка передач, а за ним на 45 круге из-за проблем с трансмиссией сошёл Брандл. После 45 круга зачётная шестёрка выглядела следующим образом: Бергер, Шумахер, Алези, Карл Вендлингер, Катаяма, де Чезарис, но только первые четверо находились в одном круге. Для Катаямы гонка складывалась хорошо, он шёл на 5 месте, когда на 61 круге отказал двигатель, благодаря чему на 6 место вышел Кома.

|}

Прочее 
 Лучший круг: Герхард Бергер 1:22,325
 Бертран Гашо дисквалифицирован за постороннюю помощь на трассе после аварии.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1992 году